Picot ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Picot (1882–1966), Schweizer Politiker (LPS)
 Arnold Picot (1944–2017), deutscher Ökonom
 Émile Picot (1844–1918), französischer Romanist und Rumänist
 Eustache Picot (* um 1575; † 1651), französischer Geistlicher sowie Musiker und Komponist des Barock
 Fernand Picot (1930–2017), französischer Radrennfahrer
 François-Édouard Picot (1786–1868), französischer Historienmaler, Bildnismaler und Lithograf
 François Georges-Picot (1870–1951), französischer Diplomat
 Geneviève Picot (* 1956), australische Schauspielerin
 Georges Picot (1838–1909), französischer Jurist und Geschichtsschreiber
 Gerhard Picot (* 1945), deutscher Rechtsanwalt
 Hajnalka Király-Picot (* 1971), ungarisch-französische Degenfechterin
 James Picot (1906–1944), britisch-australischer Dichter und Literaturkritiker
 Karl Picot (1863–1939), deutscher Reichsgerichtsrat
 Patrick Picot (* 1951), französischer Fechter
Pierre Picot (1746–1822), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Pierre-Joseph Picot de Clorivière (1735–1820), französischer römisch-katholischer Geistlicher, Jesuit, Ordensoberer, Ordensgründer und Autor
 Olga Georges-Picot (1940–1997), französische Schauspielerin
 Werner Picot (1903–1992), deutscher Jurist, Diplomat und Kaufmann

Siehe auch:
 Pikotage, ein Holzkeil zum Abdichten